Кальпу́рнии () — римский род, ведший начало от Кальпа, предполагаемого сына Нумы, но, тем не менее, причислявшийся к плебейским.

Известные представители 
 Гай Кальпурний Пизон (ум. 180 до н. э.), консул 180 года до н. э.;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин (ум. после 148 до н. э.), консул Республики в 148 до н. э., участник 3-й Пунической войны (149/148—146 годы до н. э.);
 (Гней или Луций) Кальпурний Пизон (ум. после 139 до н. э.), консул 139 г. до н. э.;
 Квинт Кальпурний Пизон (ум. после 135 до н. э.), консул в 135 году до н. э. Согласно одной из версий, во время своего консульства был разбит у Нуманции (провинция Ближняя Испания);
 Луций Кальпурний Пизон Фруги (ок. 177 — после 133 до н. э.), народный трибун в 149 до н. э., проведший закон о вымогательствах, консул 133 года, сражавшийся с восставшими рабами в Сицилии, позже противник Гая Гракха; написал летопись Рима от начала до своих дней;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин (ум. 107 до н. э.), консул в 112 до н. э. Погиб в сражении с гельветами в Трансальпийской Галлии;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги (ум. ок. 111 до н. э.), претор около 112 г. до н. э. Наместник Дальней Испании, где погиб в одной из стычек с местными племенами;
 Луций Кальпурний Бестия (ок. 154 — после 90 до н. э.), консул 111 года до н. э., вёл войну с Югуртой, но, подкупленный, заключил мир. Отец супруги Публия Антистия и, предположительно, дед плебейского трибуна 62 года;
 (Кальпурний) Бестия (ум. после 90 до н. э.), один из «самых вид­ных сена­то­ров», который в 90 году до н. э., «не дождав­шись вызо­ва в суд, уда­лил­ся в изгна­ние, чтобы не отдать­ся в руки про­тив­ни­ков». Подавляющим большинством антиковедов отождествляется с предыдущим, однако Гордон Келли всё же предположил, что этот нобиль мог приходиться сыном Бестии-консулу и отцом Бестии-эдилу;
 Кальпурния Бестия (ум. 82 до н. э.), родная дочь консула 111 до н. э. и возможная тётка народного трибуна 62 до н. э. Жена народного трибуна 88 и плебейского эдила 86 гг. до н. э. Публия Антистия, имевшая от него дочь, ставшую впоследствии первой супругой Помпея. Когда в 82 году Антистия убил в курии Гостилия Брут Дамасипп, Кальпурния покончила с собой;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги (ум. после 70 до н. э.), член коллегии плебейских трибунов 89 года до н. э., претор по делам иноземцев 74 года до н. э.;
 Гай Кальпурний Пизон (ок. 111 — после 61 до н. э.), консул-оптимат 67 года до н. э., проконсул Трансальпийской Галлии в 66—65 годах до н. э.;
 Луций Кальпурний Бестия (ум. после 43 до н. э.), плебейский трибун 62 года до н. э., бывший в разное время четырежды подзащитным Цицерона. Близкий друг Марка Антония. Приходился, по одной из версий, внуком консулу 111 года до н. э. и, возможно, племянником Кальпурнии Бестии;
 Луций Семпроний Атратин Бестия (73 до н. э.—7), родной по крови сын предыдущего, в юности был усыновлён неким Луцием Семпронием Атратином в род Семпрониев;
 Марк Пупий Пизон Фруги Кальпурниан (ок. 115 — между 60 и 47 до н. э.), консул 61 года до н. э., сыгравший важную роль в деле популяра Клодия;
 Марк Кальпурний Бибул (не позже 102 — февраль 48 до н. э.), консул в 59 до н. э., политический противник Гая Юлия Цезаря, ставленник оптиматов, был начальником флота у Помпея Великого, не сумел противодействовать переправе Юлия Цезаря и умер ещё до битвы при Диррахие;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин (ум. 43 до н. э.), консул Республики 58 года до н. э., тесть диктатора Гая Юлия Цезаря;
 Кальпурния Пизонис (ок. 76 — после 44 до н. э.), родная дочь предыдущего, выданная замуж за Юлия Цезаря. Ранним утром 15 марта 44 года до н. э. умоляла супруга не идти в сенат, так как ей накануне приснился дурной (впоследствии оказавшийся вещим) сон;
 Луций Кальпурний Бибул (ум. 33/32 до н. э.), один из сыновей консула 59 года до н. э., наместник Сирии;
 Гай Кальпурний (ум. после 23 до н. э.), плебейский эдил-суффект 23 года до н. э.;
 Гай Кальпурний Бибул (ум. после 22), член коллегии эдилов в 22 году;
 Луций Кальпурний Пизон, именуемый «Понтификом» (ум. 32), член коллегии понтификов, ординарный консул Римской империи в 15 году до н. э., префект Рима в 13—32 гг. Приходился сыном консулу 58 года до н. э. и душеприказчику Гая Юлия Цезаря. Тем не менее, среди современников «прославился» своим пьянством;
 Гней Кальпурний Пизон (ум. 20), современник императора Тиберия. Сопровождал Германика на Восток и общественным мнением обвинялся в его отравлении. Был известен своей жестокостью. Во время судебного разбирательства дела о смерти Германика найден убитым;
 Кальпурний Статура (ум. до 62), начинающий поэт, друг детства Гая Цезия Басса и Персия;
 Гай Кальпурний Пизон (ум. 65), центральная фигура «заговора Пизона»;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги (ум. 261/262), император Древнего Рима в 261 году.

См. также

Примечания 

Кальпурнии